Ermits ist der Familienname folgender Personen:
 Kalev Ermits (* 1992), estnischer Biathlet
 Regina Ermits (* 1996), estnische Biathletin